Miejscowości w Polsce:
 Boratyniec Lacki
 Boratyniec Ruski